Конвой №3921 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у вересні – жовтні 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

До складу конвою увійшли транспорти «Мікаге-Мару №18», «Кікукава-Мару», «Хійосі-Мару» (Hiyoshi Maru), «Нанкай-Мару №2», «Тайян-Мару» (Taian MarU) та ремонтне судно «Хаккай-Мару». Охорона складалась лише з кайбоканів (фрегатів) «Окі» та «Фукує».

Загін вийшов із Йокосуки 21 вересня 1943-го, проте майже одразу зайшов до Татеями (ще один порт у Токійській затоці). Звідси він рушив вночі 22 вересня разом із тральщиком W-27, що до вечора 23 вересня забезпечував додатковий ескорт. 

В якийсь момент «Нанкай-Мару №2» з технічних причин було вимушене повернути назад (29 вересня воно вже було у Токіо, а у листопаді все-таки вирушило на Трук в конвої №3101). Склад конвою змінювався і надалі, так, 27 вересня з Сайпану (Маріанські острова) вийшов транспорт «Ямакуні-Мару» (500 GRT), охорону якого забезпечували переобладнаний мисливець за підводними човнами «Кійо-Мару №10» (Kyo Maru No. 10) та переобладнаний тральщик «Секі-Мару №3». Вночі 28 вересня «Ямакуні-Мару» приєднався до конвою, тоді як його охорона повела на Сайпан «Тайян-Мару». Втім, за сім годин по тому менш ніж за два десятки кілометрів від Сайпану американський підводний човен USS Gudgeon торпедував та потопив «Тайян-Мару».

Інші судна конвою 1 жовтня 1943-го успішно прибули на Трук.

Примітки 

3921